Јесенице могу да буду:

 Јесенице, град у Горењској, Република Словенија; 
 Јесенице (Дуги Рат), насељено место у саставу општине Дуги Рат, у Далмацији, Република Хрватска;

Види још 
 Јесењице